Чемпіонат світу з бігу на 100 кілометрів — один з чотирьох чемпіонатів світу, який проводиться Міжнародною асоціацією ультрамарафонців (іншими ультрамарафонськими дисциплінами, в яких проводяться чемпіонати світу, є біг на 50 кілометрів, добовий біг та трейл).

Перший чемпіонат був проведений 1987 року та відтоді проводився щороку до 2015 року включно (за виключенням 2003 року, коли було проведено два чемпіонати впродовж одного року, та 2013 року, коли чемпіонат не проводився). Починаючи з 2016 року було прийнято рішення проводити змагання раз на два роки. Змагання проводяться переважно на шосейній трасі.

Чемпіонати

Призери

Чоловіки

Жінки

Медальний залік 

 Інформація наведена по чемпіонат світу 2022 року включно.
 Враховані лише медалі, отримані в індивідуальному заліку.

Загальний

Чоловіки

Жінки

Мультимедалісти 

 Інформація наведена по чемпіонат світу 2022 року включно.

Див. також 

 Чемпіонат світу з добового бігу
 Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів
 Чемпіонат світу з трейлу

Примітки

Джерела 

 Чемпіонати світу з ультрамарафонських дистанцій на вебсайті Міжнародної асоціації ультрамарафонців 
 Результати чемпіонатів світу з бігу на 100 кілометрів на statistik.d-u-v.org 

Чемпіонат світу